M43 может обозначать:

 M43 — эмиссионная туманность в созвездии Ориона
 M43 — американская самоходная артиллерийская установка времен Второй мировой войны 
 M43 — обозначение советского патрона 7,62×39 мм
 BMW M43 — четырехцилиндровый двигатель